Název Hrádecký potok má více vodních toků:

 Hrádecký potok (přítok Berounky) – pravostranný přítok Berounky v okrese Plzeň-město
 Hrádecký potok (přítok Jizery) – pravostranný přítok Jizery v okrese Semily
 Hrádecký potok (přítok Manětínského potoka) – levostranný přítok Manětínského potoka v okresech Karlovy Vary a Plzeň-sever
 Hrádecký potok (přítok Ohře) – levostranný přítok Ohře v okrese Louny
 Hrádecký potok (přítok Skalice) – levostranný přítok Skalice v okresech Příbram a Písek
 Hrádecký potok (přítok Úštěckého potoka) – levostranný přítok Úštěckého potoka v okrese Litoměřice
 Hrádecký potok (přítok Vydry) – levostranný přítok Vydry v okrese Klatovy

Související články 
 Hradecký potok